Čar ist:

* ein mehrheitlich albanisch bewohntes Dorf in Südserbien mit etwa 300 Einwohnern, siehe Čar (Serbien).
 die lateinische Umschreibung von ჭ, dem 30. Buchstaben des georgischen Alphabets